Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1885 se dispute du 4 au .

Annie Lamb remporte le simple dames. En finale, elle bat Miss Gordon.

En double mixte, la paire Annie Lamb et Charles Cropper enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1885
Sydney
Sydney
1885 en Océanie
Mai 1885